Il doppio del torneo di tennis Thessaloniki Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nick Brown e Nicholas Fulwood che hanno battuto in finale Sean Cole e Jacco van Duyn 6-2, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Andrew Castle /  Paul Wekesa (primo turno)
 Nick Brown /  Nicholas Fulwood (Campioni)

 Morten Christensen /  Steve Guy (semifinali)
 Ugo Colombini /  Gianluca Pozzi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Thessaloniki Challenger 1989